Диборид магния — сверхпроводник второго рода с критической температурой 39 К, что позволяет использовать в качестве хладагента жидкий водород, а не жидкий гелий. Представляет собой бинарное неорганическое соединение
магния и бора с формулой MgB,
чёрные кристаллы,
разлагается водой.

Получение 
 Спекание чистых веществ:

Физические свойства 
Диборид магния образует чёрные кристаллы
гексагональной сингонии,
пространственная группа P 6/mmm,
параметры ячейки a = 0,30834 нм, c = 0,35213 нм, Z = 1.

Применение 
 Применяется при получении бороводородов.
 Сверхпроводящие провода на основе диборида магния используются для создания магнитно-резонансных томографов в качестве замены традиционного низкотемпературного ниобий-титана.

Литература 
 
 
 

Сверхпроводники
магния
магния